Lucjusz Cecyliusz Metellus Kalwus (łac. Lucius Caecilus Metellus Calvus) (ur. przed 178 p.n.e. – zm. po 136 p.n.e.) – członek wpływowego plebejskiego rodu rzymskiego Cecyliuszy, syn Kwintusa Cecyliusza Metellusa Dentera, brat Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego, konsula w 143 p.n.e. Kalwus sprawował urząd konsula w 142 p.n.e. razem z Kwintusem Fabiuszem Maksimusem Serwilianem (Quintus Fabius Maximus Servilianus).
W 141 p.n.e. sprawował namiestnictwo prowincji Galia Przedalpejska w charakterze prokonsula. W 140-139 uczestniczył w poselstwie wysłanym do państw Wschodu. W 138 p.n.e. w procesie Kwintusa Pompejusza (Quintus Pompeius), konsula 141, oskarżonego o nadużycia w czasie sprawowania namiestnictwa prowincji Hiszpania Bliższa w latach 140-139 p.n.e., Kalwus i jego brat zeznawali na niekorzyść oskarżonego. Mimo to Pompejusz został uniewinniony. Cyceron w mowie w obronie Fontejusza podaje to jako przykład bezstronności sędziów, którzy mimo powagi i znaczenia świadków, odrzucili ich zeznania, by nie doszło do nadużycia politycznej siły dla prywatnych celów.

Potomkowie

Przypisy

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Cecyliuszów Metellów

Konsulowie Republiki Rzymskiej